Авандаро има више значења:
 Авандаро (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Авандаро (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Авандаро, Сан Антонио (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику